Arescon är ett släkte av steklar. Arescon ingår i familjen dvärgsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dvärgsteklar
Arescon